Королевский балет:

 Королевский балет — в Англии.
 Королевский балет — в Дании.
  — в Бельгии. 
 Королевский балет — в Швеции.